Bertrand de Saint Vincent est un journaliste et chroniqueur littéraire, rédacteur en chef au Figaro.

Biographie 

D'abord journaliste au Quotidien de Paris, Bertrand de Saint Vincent tient depuis 2008 une chronique mondaine quotidienne dans Le Figaro, « Sur invitation ».

En , il publie Tout Paris, adaptation de ses deux années de chroniques des salons, vernissages, cocktails littéraires et avant-premières de la capitale.

Publications 
 Jacques Laurent, RJ, 1995
 Les Grands Écrivains publiés dans Le Figaro, 1836-1941, Acropole
 Le Roman du Figaro : 1826-2006, en collaboration avec Jean-Charles Chapuzet, Éditions Plon, 2006 
 Fragments d'impertinence, éditions Plon
 Tout Paris, éditions Grasset, 2011

Prix 
 Prix Louis-Hachette pour sa chronique quotidienne dans Le Figaro

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Journaliste français du XXe siècle
Biographe français
Collaborateur du Figaro
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)